Beethoven může být:

 Ludwig van Beethoven (1770–1827) – německý hudební skladatel z období hudebního romantismu
 Johann van Beethoven (1740–1792), otec skladatele Ludwiga van Beethoven
 Ludwig van Beethoven (1712–1773), děd Ludwiga van Beethoven
 Maria Magdalena van Beethoven (1746–1787), matka Ludwiga van Beethoven
 Karl van Beethoven (1806–1858), synovec Ludwiga van Beethoven
Beethoven kytary – dobová přezdívka španělského kytaristy a hudebního skladatele Fernanda Sora (1778–1839)

filmy
Beethoven (film) – americký film z roku 1992
Beethoven 2 – americký film z roku 1993
Beethoven 3 – americký film z roku 2000
Beethoven 4 – americký film z roku 2001
Beethoven 5 – americký film z roku 2003
Beethoven (film, 1936) – film z roku 1936
Beethoven (seriál) – televizní seriál
 Louis van Beethoven (film) – německo-český hraný biografický film o Ludwigu van Beethovenovi z roku 2020, v hlavní roli Tobias Moretti

jiné významy
Beethoven (kráter)
Beethoven (planetka)
Beethoven (ostrov)